Manos a la Obra fue un movimiento político del Partido Nacional (Uruguay) a finales del siglo XX.

Nació hacia el final de la presidencia de Luis Alberto Lacalle; fue en esencia aluvional, y reunió a numerosos caudillos nacionalistas descontentos con aspectos de la gestión gubernamental. Con su aporte, el Partido Nacional mantuvo un decisivo protagonismo en la escena política uruguaya.

En realidad, se componía de dos vertientes:
 Confluencia Herrero-Wilsonista, encabezada por Alberto Volonté (quien fue el candidato presidencial), y sus principales impulsores fueron Walter Santoro y los hermanos Nicolás y Juan Luis Storace;
 Propuesta Nacional, encabezado por Álvaro Ramos.

Con un discurso de cuño wilsonista, recorrieron el país generando una corriente de votantes significativa.

Si bien las elecciones de 1994 fueron ganadas por Julio María Sanguinetti, después Alberto Volonté y su grupo le dieron todo su respaldo, constituyéndose una coalición de gobierno. Pero esto a su vez significó un desgaste ante la opinión pública, y en 1999 tuvieron una magra votación.

El sector continuó existiendo unos años más; en las elecciones de 2004 se integraron a Correntada Wilsonista.

 Manos